Чичкова — деревня в Усть-Удинском районе Иркутской области.

География 
Деревня находится в 75 км от центра района. Стоит на реке Тунак.

Население 
По данным Всероссийской переписи населения 2020 года население НП составило чуть больше 250 человек.

Власть 
Деревня в административном плане относится как ЧиМоОб Усть-Удинского района
Иркутской области.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Удинского района